«Here We Go Again» — другий студійний альбом американської поп-співачки Демі Ловато. Альбом вийшов 21 липня 2009.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Демі Ловато
Альбоми Hollywood Records